9. Armee war die Bezeichnung folgender Großverbände:

 9. Armee (Russisches Kaiserreich), Verband der Kaiserlich Russischen Armee im Ersten Weltkrieg
 9. Britische Armee, Verband im Zweiten Weltkrieg
 9e armée (Frankreich), Verband in beiden Weltkriegen
 9ª Armata, italienische Armee im Ersten und Zweiten Weltkrieg
 9. Armee (Rote Armee), Verband der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg und Kalten Krieg
 Ninth United States Army, Verband der US-Armee im Zweiten Weltkrieg
 9. Armee (Osmanisches Reich), Verband der Osmanischen Armee zwischen 1918 und 1919